Estádio Clube Desportivo Trofense je višenamjenski stadion u gradiću Trofi u Portugalu.

Najviše ga se rabi za nogometne susrete.

Može primiti 5.000 gledatelja.

Svoje domaće utakmice na njemu igra nogometni klub Trofense.

Trofense